Ludvig Zinck kan syfta på:

 Johan Wilhelm Ludvig Zinck (1776–1851), dansk kompositör
 Ludvig Henrik Olaus Zinck (1833–1902), dansk arkeolog